Apateu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Apateu (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Apateu (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Apateu (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare